Keith Butler est un nom pouvant désigner:

Sport
Keith Butler (né en 1933), joueur de cricket néo-zélandais
Keith Butler (1938-2019), coureur cycliste britannique
 (né en 1956), joueur américain de football américain
 (né en 1971), joueur de cricket anglais
Keith Butler (né en 1989), joueur de baseball américain

Autres
Keith Butler (1920-1977), homme politique canadien de l'Ontario
Keith Butler (né en 1948), auteur indo-australien
 (né en 1955), homme politique américain du Michigan

Voir aussi

Butler, Keith